Die Bezeichnung Andersen-Syndrom steht für:
 Morbus Andersen, eine Glykogenspeicherkrankheit
 Anderson-Tawil-Syndrom, eine Form des QT-Syndromes